En langage maritime, la manœuvre est l'art de gouverner les navires.
 Dans le domaine spatial, une manœuvre orbitale consiste pour un astronef à modifier son orbite.
 En langage militaire, une manœuvre est un exercice sur le terrain ; les grandes manœuvres sont des exercices réunissant des effectifs importants, ainsi qu'une action tactique. 
 En langage sportif, une manœuvre est un procédé technique destiné à prendre le dessus sur l'adversaire, par exemple en sports de combat.
 En langage électricien, une manœuvre est une opération conduisant à un changement de la configuration électrique d’un réseau, d’une installation, ou de l’alimentation électrique d’un équipement.
 En médecine, une manœuvre est une action exercée sur un patient et utilisée lors d'un examen clinique à la recherche d'un symptôme provoqué.
 Un manœuvre est aussi un ouvrier polyvalent et peu qualifié sur un chantier.

Patronyme 
 Philippe Manœuvre est un journaliste musical.

Musique 
 Manoeuvres est le deuxième album de Greg Lake, sorti en 1983.

Divers 
 ''Manœuvre, film américain de 1979.